Египтянин:
 Египтянин — музыкальный альбом российской рок-группы «Пикник».
 «Египтянин» — одноимённая песня.
 Египтянин (фильм) — фильм Майкла Кертиса 1954 года по книге Мики Валтари.
 Синухе, египтянин (Египтянин) — роман Мики Валтари.